Der Kreuzbach, alternativ auch als Kreutzbach bezeichnet, ist ein 2,3 Kilometer langer, orographisch linker Nebenfluss des Erlenbachs in Radevormwald.

Lage und Topografie 
Der Bach entspringt auf 391 Meter ü. NN an der Bundesstraße 229 östlich der Radevormwalder Ortschaft Eich wenige Meter südlich der Wasserscheide der Flusssysteme zwischen der Wupper und der Ennepe. 

Er fließt in südwestliche Richtung an der Motocrossanlage der Motorsportfreunde (MSF) Kräwinklerbrücke e.V. bei Hahnenberg vorbei und unterquert an einem Teich den hohen Bahndamm der stillgelegten Wuppertalbahn. In südliche Richtung fließend mündet er auf 335 Meter ü. NN in den Erlenbach, einen Nebenfluss der Bever.

Einzelnachweise 

Gewässer in Radevormwald